Białoruskie Radio Racja (ERB, Eŭrapéjskaje Rádyjo dla Biełarúsi)
 ekwiwalentna szerokość prostokątna (ERB, ang. Equivalent Rectangular Bandwidth)